Příjmení Šmarda nosí více významných osobností:

 František Šmarda (1902–1976) – český botanik a mykolog a popularizátor mykologie
 Jan Šmarda – více osob téhož jména, viz rozcestník
 Michal Šmarda – více osob téhož jména, viz rozcestník
 Milan Šmarda (* 1947) – český fotbalový trenér

Podobné názvy 
 Šmerda